Arthur Pearson (1897-1980), homme politique du parti travailliste britannique, membre du parlement pour Pontypridd, 1938-1970
 Sir Arthur Pearson (1er Baronnet) (1866-1921), magnat de la presse britannique et éditeur
 Arthur Maurice Pearson (1890-1976), sénateur canadien pour la Saskatchewan
 Arthur Pearson (football australien) (1896-1963), joueur de football australien

Homonymie de personnes